Glebovka (raziezd), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Glebovka (seló), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Glebovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia